Терюха́ — топоним в Белоруссии:

 Терюха — река в Гомельской области, приток реки Сож.
 Терюха — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Терюха — железнодорожная станция Гомельского отделения Белорусской железной дороги.